3-й выпуск Ворлд Портс Классик — шоссейной двухдневной велогонки между портовыми городами Бенилюкса Роттердам и Антверпен. Гонка проводилась с 24 по 25 мая 2014 года в рамках UCI Europe Tour 2014. 

Победителем гонки стал нидерландский велогонщик Тео Бос из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 7 команд мирового тура. Также были приглашены 8 проконтинентальных команд и 3 континентальные. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Ворлд Портс Классик 2014 на FirstCycling
 

Спорт в Нидерландах в 2014 году
Спорт в Бельгии в 2014 году
2014 год в велоспорте
Май 2014 года